Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 117 dans le monde.

 Route fédérale 117 en Allemagne
 Route 117 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 117 au Québec, Canada
 Route européenne 117
 Route nationale 117 en France
  dans certains départements, en France
 Route régionale 117 en Tunisie
 Route nationale 117 bis en Italie